Sternes kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Stérnes, ort, Kreta, Nomós Chaniás, 
 Sternes (berg i Grekland), Kreta, Nomós Chaniás, 

Robotskapade Greklandförgreningar